Rumo Norte é um LP da cantora maranhense Irene Portela lançado em 1979.

Produzido por Discos Marcus Pereira, tem composições próprias e interpretações para canções de João do Vale, seu conterrâneo.

Álbuns de 1979
Álbuns de música popular brasileira‎